Ка-10 (по кодификации НАТО: Hat — «Шляпа») — вертолёт Ка-10, является развитием вертолёта Ка-8. Был создан в 1948 году и имел двигатель Ивченко АИ-4Г (АИ-4В) мощностью 41 кВт (55 л. с.). Первый полёт Ка-10 был совершён 30 августа 1949 года.

Лётно-технические характеристики

Примечания

Ссылки 
 Ка-10 на сайте фирмы Камов
 Kamov Ka-10

Вертолёты Ка
Вертолёты СССР
Неосуществлённые проекты советской военной авиации